Постановле́ние — многозначный термин:
 Постановле́ние — коллективное решение, резолюция.
 Постановле́ние, устаревшее — действие по значению глагола постановить, постановлять.
 Постановление — один из видов подзаконных нормативно-правовых актов, принимаемых органом исполнительной власти (например, Постановление Правительства Российской Федерации).
 Постановление — один из источников вторичного права Европейского союза.
 Постановление суда — обобщающее наименование любых актов судов в Российской Федерации, за исключением актов, которыми дело разрешается по существу (Судебное решение, Приговор). В некоторых случаях, термин «постановление» используется в качестве формального наименования акта (например, Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации).

Право